Wasserhochbehälter steht für

allgemein:
 Hochbehälter, Wasserspeicherreservoir der Wasserversorgung für Trinkwasser und Nutzwasser (Bewässerung, Energiegewinnung, Prozesstechnik), das das Wasser durch die Schwerkraft in das Wasserversorgungssystem einspeist

speziell:
 Hochbehälter Wintersheim, 1906 im Jugendstil auf dem Scheelebell zwischen Wintersheim und Eimsheim errichtet

 Wasserhochbehälter Süchtelner Höhen

Siehe auch:
 Wasserturm
 Wasserbehälter (Wasserwirtschaft)